Die Parlamentswahl in Israel 1973 fand am 31. Dezember 1973 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der achten Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Eighth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1973